Jean Taillandier – calciatore francese
Jean Taillandier – schermidore francese
Jean Taillandier – decoratore, scenografo, arredatore